1982 Голяма награда на САЩ-запад е 7-о за Голямата награда на САЩ-запад и трети кръг от сезон 1982 във Формула 1, провежда се на 4 април 1982 година на пистата Лонг Бийч в Калифорния, САЩ.

Репортаж

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ-запад